Op Roland Garros 1972 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 22 mei tot en met 4 juni 1972.

Toernooisamenvatting 
Tweevoudig titelverdedigsters waren de Françaises Gail Sherriff-Chanfreau en Françoise Dürr. Chanfreau nam deel aan de zijde van haar landgenote Rosie Darmon – zij verloren in de tweede ronde van de latere winnaressen. Dürr was samen met de Australische Judy Tegart-Dalton als eerste geplaatst – ook zij verloren van de latere winnaressen, in de halve finale.

De Nederlandse Betty Stöve won samen met haar Amerikaanse partner Billie Jean King het toernooi door het Britse duo Winnie Shaw en Nell Truman te verslaan in de finale.

De Nederlandse Trudy Walhof en Katja Ebbinghaus uit West-Duitsland strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF
 Uitslagen op Tennisforum

Roland Garros
Tennis in 1972